Пра́ведников — фамилия.

 Праведников, Андрей Никодимович (1937—2003) — советский химик, специалист в области химии полимеров, доктор химических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР.
 Феофилакт (Праведников) (1812—1869) — епископ Русской православной церкви, епископ Новгород-Северский, викарий Черниговской епархии.